Hisar (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Hisar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hisar